Ahlwardt ist der Nachname von mehreren Personen:
 Christian Wilhelm Ahlwardt (1760–1830), Professor der alten Literatur an der Universität Greifswald
 Hermann Ahlwardt (1846–1914), deutscher Volksschullehrer und antisemitischer Agitator
 Peter Ahlwardt (1710–1791), deutscher Theologe und Philosoph
 Wilhelm Ahlwardt (1828–1909), deutscher Orientalist